Bros (band), een Britse boyband
Bros (chocoladereep), een luchtige chocoladereep
brosheid, een eigenschap van een materiaal
(zeer) korte haarsnit, vooral bij jongeren, naar het Frans brosse (=borstel)
Bros (2022), Amerikaanse film uit 2022